Józef Węgrzyn (dziennikarz)
 Józef Węgrzyn (aktor)